

0 – 9 
 /. – Slashdot
 1GL – Програмен език от първо поколение
 10B2 – 10 Base-2
 10B5 – 10 Base-5
 10B-F – 10 Base-F
 10B-FB – 10 Base-FB
 10B-FL – 10 Base-FL
 10B-FP – 10 Base-FP
 10B-T – 10 Base-T
 100B-FX – 100 Base-FX
 100B-T – 100 Base-T
 100B-TX – 100 Base-TX
 100BVG – 100 Base-VG
 2B1Q – 2 Binary 1 Quaternary
 2GL – Програмен език от второ поколение
 3GL – Програмен език от трето поколение
 4B5BLF – 4 Byte 5 Byte Local Fiber
 4GL – Програмен език от четвърто поколение
 5GL – Програмен език от пето поколение
 8B10BLF – 8 Byte 10 Byte Local Fiber

A 
 AA Anti Aliasing (Против шум от Припокриване – филтри)
 AAC Advanced Audio Coding (Усъвършенствано Аудио Кодиране)
 ACL Access Control List (списък за контрол на достъпа)
 ACPI Advanced Configuration and Power Interface (Усъвършенстван Интерфейс за Конфигуриране и Контрол)
 AD Active Directory (Активна Директория)
 ADC Apple Display Connector (Връзка към Монитор на фирмата 'Apple', вариант на DVI)
 ADSL Asymmetric Digital Subscriber Line(Асиметрична Цифрова Абонатна Линия, вариант на DSL)
 AGA Advanced Graphics Architecture (Усъвършенствана Графична Архитектура)
 AGP Accelerated Graphics Port (Ускорен Графичен Порт)
 AGU Address Generation Unit (Устройство за Генериране на Адреси)
 AIT Advanced Intelligent Tape (Усъвършенствана Интелигентна Касета)
 AI Artificial Intelligence (Изкуствен Интелект)
 AJAX Asynchronous JavaScript and XML (Асинхронен JavaScript и XML)
 ALU Arithmetic Logic Unit (Аритметично Логическо Устройство, част от микропроцесора)
 ANSIAmerican National Standarts Institute
 APIC Advanced Programmable Interrupt Controller (Усъвършенстван Програмируем Контролер на Прекъсванията)
 API Application Programmers/Programming Interface (Приложен Програмен Интерфейс)
 APM Advanced Power Management (Усъвършенствано Управление на Контрола)
 AP Access Point (Точка на Достъп)
 ARP Address Resolution Protocol (Протокол с Фиксирано Адресиране)
 ASCII American Standard Code for Information Interchange (Код за Обмяна на Информация, съставен по Американския Стандарт)
 ASF Apache Software Fondation (Софтуерна Фондация 'Apache')
 ASIC Application-Specific Integrated Circuit (Интегрална схема със Специфично Приложение)
 ASP Active Server Pages (Активни Страници на Сървър)
 ATA Advanced Technology (AT) Attachment (Допълнение към Усъвършенствана Технология)
 ATM Asynchronous Transfer Mode; Asynchronous Time Multiplexing (Асинхронен Режим на Предаване; Асинхронно Мултиплексиране по Време)
 AVI Audio Video Interleaved (Аудио-Видео Свързаност, мултимедиен формат)

B 
 B2B Business-to-Business – системна връзка между звена в рамките на една фирма/организация или различни фирми/организации
 B2C Business-to-Consumer – системна връзка между фирма/организация и нейните клиенти (или в по-общ смисъл, кореспинденти)
 BASIC Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code, съкращението е добавено по-късно, първоначално е било само Basic
 BBS Bulletin Board System
 BCC Blind Carbon Copy (сляпо копие)
 BCD Binary Coded Decimal
 BDC Backup Domain Controller
 BGP Border Gateway Protocol
 BIOS Basic Input Output System (BIOS – Основна входно изходна система)
 BPEL Business Process Execution Language
 BNC Bayonet Neill-Concelman
 BOOTP Bootstrap Protocol
 BSOD Blue Screen of Death (Син екран на смъртта само Windows)

C 
 CAD Computer Aided Design / Компютърно проектиране, проектиране чрез специализиран проектантски софтуер
 CAM Computer Aided Manufacturing / Производство, управлявано чрез компютри и софтуер
 CARP Common Address Redundancy Protocol
 CC/PP Composite Capability/Preference Profiles
 CCD Charge-coupled Device / Прибор със зарядна връзка
 CC Carbon Copy
 CD Compact disk / Компакт диск – обикновен (CD) диск
 CD-ROM Compact Disc Read-Only Memory
 CD-RW Compact Disc ReWriteable / Презаписваем Компакт диск
 CD-R Compact Disc Recordable / Компакт диск за еднократен запис на данни
 CDE Common Desktop Environment
 CDMA Code Division Multiple Access
 CGA Color Graphics Adapter
 CGI Common Gateway Interface
 CHAP Challenge Handshake Authentication Protocol
 CIS Computer Information System
 CICS Customer Information Control System
 CIDR Classless Inter-Domain Routing
 CIFS Common Internet File System
 CIM Computer Integrated Manufacturing
 CISC Complex Instruction Set Computing
 CLI Command Line Interface или Call Level Interface / Интерфейс с команден ред
 CMS Content Management System
 CMM Capability Maturity Model
 CMOS Complementary Metal Oxide Semiconductor
 CMYK Cyan, Magenta, Yellow, Black / Цветови модел (най-често за печатни издания)
 COBOL Common Business Oriented Language / Кобол – език за програмиране
 COM Component Object Model
 CORBA Common Object Request Broker Architecture
 CPU Central Processing Unit / Централен процесор
 CRC Cyclic Redundancy Check / Алгоритъм, проверяващ за грешки при предаване и съхранение на данни използващ контролна сума.
 CRT Cathode-Ray Tube / Електронно-лъчева тръба (позната още, като КИНЕСКОП).
 CSA Common Scrambling Algorithmus
 CSMA/CA Carrier Sense Multiple Access / Collision Avoidance / Метод за откриване на множествен достъп до средата и избягване от претоварване
 CSMA/CD Carrier Sense Multiple Access / Collision Detection
 CSS Cascading Style Sheets / език за описание на стилове в уебстраници
 CSS Content Scrambling System
 CUPS Common Unix Printing System
 CVS Concurrent Versioning System

D 
 DAO Data Access Object
 DBMS Database Management System
 DCE Distributed Computing Environment
 DCFDistributed Coordination Function (дистрибутивна координатна функция)
 DCL Data Control Language
 DCOM Distributed COM
 DDC Display Data Channel
 DDE Dynamic Data Exchange
 DDL Data Definition Language
 DDoS Distributed Denial of Service
 DDR Double Data Rate
 DECT Digital Enhanced Cordless Telecommunications
 DHCP Dynamic Host Configuration Protocol
 DHTML Динамично HTML, комбинация между HTML и Javascript
 DAT Digital Audio Tape
 DRM Digital Rights Management
 DIMM Dual In-Line Memory Modules
 DLL Dynamic Link Library (Динамична свързваща библиотека)
 DMA Direct Memory Access
 DMCA Digital Millenium Copyright Act
 DML Data Manipulation Language
 DMZ DeMilitarized Zone
 DNS Domain Name System
 DOM Document Object Model
 DOS Disk Operating System (Дискова Операционна Система)
 DoS Denial of Service
 DRAM Dynamic RAM (Динамична RAM)
 DRL Data Retrieval Language
 DSP Digital Signal Processor
 DTD Document Type Definition
 DTO Data Transfer Object
 DTP Desktop-Publishing
 DVB Digital Video Broadcasting
 DVD Digital Versatile Disc (Дигитален Всестранен Диск)
 DVI Digital Video Interface
 DWH Data Warehouse/Склад за данни

E 
 EBCDIC Extended Binary Coded Decimals Interchange Code
 ECMA European Computer Manufacturers Association
 ECP Extended Capability Port
 EDGE Enhanced Data for GSM Evolution – повишаване скоростта на предаване на данни в GSM мобилни мрежи чрез допълнителен метод на модулация
 EDID Extended Display Identification Data
 EDI Electronic Data Interchange
 EEPROM Electrical Eraseable Programmable ROM
 EGA Enhanced Graphics Adapter
 EIGRP Enhanced IGRP
 EISA Extended ISA
 EJB Enterprise Java Beans
 EMS Expanded Memory Specification
 EOF End Of File (Край на файла)
 EOL End Of Line (Край на реда или чертата)
 EPP Enhanced Parallel Port
 EPROM Eraseable Programmable ROM
 ESQL Embedded SQL

F 
 FAT File Allocation Table
 FDDI Fiber Distributed Data Interface
 FDMA Frequency Division Multiple Access
 FIFO First In First Out (Пръв Влязъл Пръв Излязъл)
 FPGA Field-Programmable Gate Array
 FPU Floating Point Unit
 FPU Fuzzy Processing Unit
 FTP File Transfer Protocol

G 
 GBIC GigaBit Interface Converter
 GCC; GNU Compiler Collection
 GC Garbage Collection/Collector
 GNOME GNU Network Object Model Environment
 GNU GNU's Not UNIX!
 GPL GNU General Public License
 GPU Graphic Proccesing Unit
 GPRS General Packet Radio Service
 GRUB GRand Unified Boot-loader
 GSM Global System for Mobile Communications (Глобална Система за Мобилна Комуникация)
 GTK GIMP Toolkit
 GUID Globally Unique Identifier
 GUI Graphical User Interface (Графичен потребителски интерфейс)

H 
 HDLC High level Data Link Control
 HGC Hercules Graphics Card
 HMA High Memory Area
 HPFS High Performance File System
 HSCSD High Speed Circuit Switched Data
 HSRP Hot Standby Router Protocol
 HT HyperThreading
 HTML Hypertext Markup Language
 HTPC Home Theater Personal Computer
 HTTPS HyperText Transport Protocol + SSL
 HTTP HyperText Transport Protocol

I 
 ICMP Internet Control Message Protocol
 IDE Integrated Drive Electronics/Intelligent Drive Electronics
 IDL Interface Definition Language
 IDMS Integrated Database Management System
 IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers
 IFS InterFrame Space (междукадрово разстояние)
 IGRP Interior Gateway Routing Protocol
 IIOP Internet Inter-Orb Protocol
 IMAP Internet Message Access Protocol
 IMS Information Management System
 IP Internet Protocol (Интернет Протокол)
 IPC Instructions Per Cycle
 IPC InterProcess Communications
 IPP Internet Printing Protocol
 IPX Internetwork Packet Exchange
 IRC Internet Relay Chat
 IrDA Infrared Data Association
 IRQ Interrupt Request
 ISA Industry Standard Architecture
 ISDN Integrated Services Digital Network
 ISO International Organization for Standardization
 ISP Internet Service Provider
 IT Information Technology

J 
 JDBC; Java DataBase Connectivity
 JDK Java Development Kit
 JFS Journaling File System
 JMS Java Message Service
 JPEG Joint Photographic Experts Group
 JSF Java Server Faces
 JSP JavaServer Pages
 JVM Java Virtual Machine

K 
 KDE K Desktop Environment
 KVM Keyboard Video Mouse

L 
 L2TP Layer 2 Tunneling Protocol
 LAMP Linux-Apache-MySQL-PHP-Perl
 LAN Local Area Network
 LCD Liquid Crystal Display
 LDAP Leightweight Directory Access Protocol
 LED Light Emitting Diode
 LFU Least-Frequently Used
 LIFO Last In Last Out
 LILO LInux LOader
 LISP LISt Processor (Обработчик на списъци), език за програмиране
 LLC Logical Link Control
 LRU Least-Recently Used
 LUN Logical Unit Number

M 
 MAC Media Access Control
 MAN Metropolitan Area Network
 MBR Master Boot Record
 MCA Micro Channel Architecture
 MFC Microsoft Foundation Class
 MIDS Multi Functional Information Distribution System
 MIME Multipurpose Internet Mail Extensions
 MMS Multimedia Messaging Service
 MMU Memory Management Unit
 MMX Multimedia Extension
 MOS Metal Oxide Semiconductor
 MPEG Moving Picture Experts Group
 MPLS Multiprotocol Label Switching
 MRAM Magnetic RAM
 MSDN Microsoft Software Developer Network
 MTA Mail Transfer Agent
 MTU Maximum Transfer Unit
 MUA Mail User Agent
 MVC Model View Controller

N 
 NAS Network Attached Storage
 NAT Network Address Translation
 NAV Network Allocation Vector (вектор на мрежовото разпределение)
 NDS Novell Directory Services
 NFS Network File System (Мрежова Файлова Система)
 NGSC Next Generation Secure Computing Base
 NIC Network Interface Card
 NIC Networked Information Center
 NNTP Network News Transport Protocol
 NTFS New Technology File System
 NVRAM Non Volatile RAM

O 
 OCR Optical Character Recognition
 ODBC Open DataBase Connectivity
 ODMG Object Database Management Group
 OEM Original Equipment Manufacturer
 OLAP Online Analytical Processing
 OLE Object Linking and Embedding
 OLTP OnLine Transaction Processing
 OODBMS Object-Oriented DataBase Management System
 OOP Objektorientierte Programmierung
 OQL Object Query Language
 ORDBMS Object-Relational DataBase Management System
 OSPF Open Shortest Path First
 OSS; Open Source Software (софтуер с отворен код)
 OS Operating System (операционна система)

P 
 P2P Peer to Peer
 PAL Programmable Array Logic
 PAP Password Authentication Protocol
 PCF Point Coordination Function (точково координатна функция)
 PCI Peripheral Component Interconnect
 PCMCIA Personal Computer Memory Card International Association
 PDA Personal Digital Assistant
 PDC Primary Domain Controller
 PDF Portable Document Format
 PHP Personal home Page
 PLA Programmable Logic Array
 PNG Portable Network Graphics
 POP3 Post Office Protocol Version 3
 POSIX Portable Operating System Interface for UniX
 PPD; Postscript Printer Description
 PPPoE; PPP over Ethernet
 PPP Point to Point Protocol
 PPTP Point to Point Tunneling Protocol
 PROM Programmable ROM
 PS PostScript
 PSU Power Supply Unit

Q 
 QoS Qualtity of Service

R 
 RAD Rapid Application Development
 RAID Redundant Array of Inexpensive / Independent Disks
 RAM Random Access Memory (Памет с произволен достъп)
 RARP Reverse ARP
 RAS Remote Access Service
 RDBMS Relational DataBase Management System (релационна система за управление на бази от данни
 RDF Resource Description Framework
 REU RAM Expansion Unit
 RFC Request for Comments
 RGB Red Green Blue (Червено Зелено Синьо)
 RIMM Rambus In-Line Memory Modul
 RIP Raster Image Process
 RIP Routing Information Protocol
 RISC Reduced Instruction Set Computing
 RMI Remote Method Invocation
 ROM Read Only Memory (Памет само за четене)
 RPC Remote Procedure Call
 RPM Round Per Minute

S 
 SACD Super-Audio-CD
 SANE Scanner Access Now Easy Standard Apple Numeric Environment
 SAN Storage Area Network
 SATA Serial ATA
 SCAM; SCSI Configuration AutoMatically
 SCSI Small Computers System Interface
 SDK Software Development Kit
 SDSL Symmetric/Single line Digital Subscriber Line, вариант на DSL
 SEO Search Engine Optimization
 SGML Standard Generalized Markup Language
 SIMD Single-Instruction Multiple-Data
 SIMM Single In-line Memory Module
 SIP Session Initiation Protocol
 SIP Sideway Information Passing
 SLIP Serial Line Internet Protocol
 SLR Scalable Linear Recording
 SMB Server Message Block
 SMIL Synchronized Multimedia Integration Language
 SML Standard Meta Language
 SMP Symmetric Multi-Processing
 SMS Short Message Service
 SMTP Simple Mail Transport Protocol
 SNA Systems Network Architecture
 SNMP Simple Network Management Protocol
 SOA Service-oriented architecture
 SOAP Simple Object Access Protocol
 SQL Structured Query Language
 SRAM Static RAM
 SSD Solid state drive
 SSH Secure SHell
 SSI Server Side Includes
 SSL Secure Sockets Layer
 SVCD Super Video Compact Disc
 SVGA Super Video Graphics Array
 SVG Scalable Vector Graphics

T 
 TIN Triangulation Iregular Network нерегулярна триъгълникова мрежа - непресичаща се триъгълникова мрежа
 Tcl Tool Command Language, език за програмиране
 TCP/IP Transmission Control Protocol/Internet – Protocol Протокол за контрол на трансмисията/Интернет протокол
 TCPA Trusted Computer Platform Architecture
 TDMA Time Division Multiple Access
 TFTP Trivial FTP
 TFT Thin Film Transistor
 TPM Trusted Platform Module
 TTL Time to live или Transistor-Transistor-Logic
 TWAIN Toolkit Without An Interesting Name

U 
 UART Universal Asynchronous Receiver Transmitter
 UDF Universal Disc Format
 UDP User Datagram Protocol
 UFS UNIX File System (Уникс Файлова Система)
 UMB Upper Memory Block
 UML Unified Modeling Language
 UMTS Universal Mobile Telecommunications System
 URI Uniform Resource Identifier
 URL Uniform Resource Locator
 USB Universal Serial Bus (Универсална Серийна Шина)
 USV Unterbrechungsfreie Stromversorgung
 UTF UCS Transformation Format
 UTP Unshielded Twisted Pair
 UXGA Ultra Extended Graphics Array

V 
 VBA Visual Basic for Applications
 VBS Visual Basic Script
 VB Visual Basic
 VDSL Very High Data Rate DSL, вариант на DSL
 VESA Video Electronics Standards Association
 VGA Video Graphics Accelerator
 VLAN virtual LAN
 VLB Vesa Local Bus
 VoIP Voice over IP
 VPN Virtual Private Network
 VPS Virtual Private Server, Виртуален Личен Сървър
 VRAM Video RAM (Видео RAM)

W 
 W3C World Wide Web Consortium
 WAIS Wide Area Information Servers
 WAMP Windows-Apache-MySQL-PHP-Perl
 WAN Wide Area Network
 WAP Wireless Application Protocol
 WEP Wired Equivalent Privacy
 WINE WINE Is Not an Emulator
 WINS Windows Internet Name Service
 WLAN Wireless Local Area Network
 WML Wireless Markup Language
 WOL Wake on LAN
 WORM Write Once Read Multiple
 WSDL Web Service Definition Language
 WSH Windows Scripting Host
 WWW World Wide Web (световна паяжина)
 WYSISLWYG What You See Is Sort-of Like What You Get
 WYSIWYG What You See Is What You Get (това, което виждаш, е това, което получаваш)

X 
 XGA eXtended Graphics Array
 XHTML eXtensible Hypertext Markup Language
 XML-RPC eXtensible Markup Language Remote Procedure Call
 XML eXtensible Markup Language (стандартен език за обработка на данни)
 XMS Extended Memory Specification
 XSLT XSL Transformations
 XSL eXtensible Stylesheet Language

Компютърни съкращения
Компютри